73. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 11–12 lutego 1979 roku w stolicy Norwegii, Oslo. Zawodnicy startowali na naturalnym torze na Bislett Stadion po raz jedenasty (wcześniej w 1925, 1947, 1949, 1956, 1959, 1965, 1967, 1970, 1972 i 1975). Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Po raz trzeci z rzędu najlepszy okazał się Amerykanin Eric Heiden, który ustanowił również rekord świata w wieloboju. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 33 łyżwiarzy z 17 krajów. Sklasyfikowanych zostało 32.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1979 w sportach zimowych
1979 w Europie
Norwegia w XX wieku
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Oslo